Chris Lewis ha battuto in finale Ricardo Ycaza 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Lewis (Campione)
 Andrew Jarrett (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1975